Foucault kan ha flera betydelser:

 Kris Foucault (född 1990), kanadensisk ishockeyspelare
 Léon Foucault (1819–1868), fransk fysiker som konstruerade Foucaults pendel
 Michel Foucault (1926–1984), fransk filosof

Franska efternamn